Люк Бэйнс (, род. ) — австралийский актёр английского происхождения, наиболее известный ролью серийного убийцы в финальном фильме Уэса Крэйвена «Девушка на фотографиях».

Биография

Ранняя жизнь 
Родился в Хайде, Большой Манчестер, в Соединенном Королевстве. Вырос Бэйнс в Австралии, в прибрежном пригороде Сиднея Кроннуле. В возрасте пяти лет он начал брать уроки актерского мастерства.

Бэйнс посещал колледж исполнительных искусств Макдональда в Северном Стратфилде, в штате Новый Южный Уэльс, где он изучал драму, музыку и танцы.

В июне 2022 года, во время всемирного месяца ЛГБТ-культуры Pride Month, совершил каминг-аут, сообщив, что в настоящее время состоит в отношениях с мужчиной, в то время как ранее у него также были отношения и с женским полом.

Карьера 
В 2008 году Бэйнс принимал участие в прослушивании 6-месячного общенационального кастингового поиска для рок-мюзикла, производства West End Spring Awakening. В ноябре того же года он выступил в лирическом театре в роли Хансена.

Наибольшую известность ему принесла роль серийного убийцы в финальном фильме Уэса Крэйвена «Девушка на фотографиях» (2016), премьера которого состоялась в Midnight Madness на Международном кинофестивале в Торонто в 2015 году. Его игра была высоко оценена СМИ, в особенности такими, как The Wrap, The Line Up и Press Pass LA, которые выделили его как восходящую звезду.

Бэйнс также появился в фильмах «Одержимость Майкла Кинга» и «Спасти мистера Бэнкса».

В 2013 году Бэйнс снялся в фильме Ричарда Целникера «As Night Comes» (первоначально он назывался «Mischief Night»). Фильм повествует о беспокойном 17-летнем Шоне Холлоуэе (Майко Оливье), который попадает в группу подростков-изгоев, называемых «неудачниками», чей харизматичный и неблагополучный лидер Рики Гладстон (Бэйнс) берет его под свое крыло.

Бэйнс также появляется в фильме Марка Веббера и Терезы Палмер «С тех пор», вместе с такими звездами, как Мелисса Лео, Фиби Тонкин и Тахина Тоцци. Он был снят в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в июле-августе 2013 года.

Следующими его проектами становятся фильм «Фестиваль страха» с Диланом Уолшем и шоу Дэвида Финчера от HBO «Living on Video». В 2016 году Deadline объявили, что Люк присоединится к Эндрю Гарфилду и Райли Кио в фильме Дэвида Роберта Митчелла «Под Сильвер-Лэйк».

Его основные работы включают в себя мюзикл Spring Awakening, мюзикл Footloose и «Приключения Алисы в Стране Чудес». В качестве модели он появлялся в рекламах и статьях для American Eagle, American Rag, Roark Collective и Chapter.

Работы

Фильмография

Телевидение

Примечания 

Актёры Австралии